Brandegg heißen folgende geographische Objekte:

 Brandegg (Hopferau), Ortsteil der Gemeinde Hopferau, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Brandegg (Gemeinde Pfafflar), Ort bei Pfafflar, Bezirk Reutte, Tirol
 Brandegg (Gemeinde Mutters), Ort bei Mutters, Bezirk Innsbruck-Land, Tirol
 Brandegg (Wald ZH), Erhebung im Tössbergland, Kanton Zürich

Siehe auch:
 Brandeck
 Prandegg
 Brandeggalm